Димитър Икономов може да се отнася за:

 Димитър Икономов (1828 – 1912), български свещеник и революционер от Берово, участник в Кресненско-Разложкото въстание;
 Димитър Икономов (1839 – 1896), български революционер от Троян, Ботев четник;
 Димитър Спасов Икономов (1867 – ?), български военен деец, генерал-майор
 Димитър Икономов, български революционер от Кукуш, деец на ВМОРО;
 Димитър Икономов (1873 – 1922), български революционер от Ловча, Драмско, деец на ВМОРО и БЗНС;
 Димитър Икономов (1877 – 1947), български лекар.
 Димитър Икономов в 1-ва серия от българския киносериал ,,На всеки километър"